Steinþórsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Steinþór et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), scalde islandais ;
 Steingrímur Steinþórsson (1893–1966), homme politique islandais ;
  (né en 1972), entraîneur islandais de basket-ball.

Notes et références